Franciaország
Besse, település Franciaországban, Cantal megyében
Besse, település Franciaországban, Dordogne megyében
Besse, település Franciaországban, Isère megyében
Besse-et-Saint-Anastaise, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Besse-sur-Issole, település Franciaországban, Var megyében
Bessé-sur-Braye, település Franciaországban, Sarthe megyében